Le mot « PUN » fait référence:
  à la parondotite ulcéro-nécrotique
 PuN est la formule chimique du nitrure de plutonium
 PUN : Parti de l'Unité nationale est un parti politique centrafricain
 Les Presses Universitaires de Nancy sont la Maison d'édition officielle de l'Université de Lorraine